Skok wzwyż kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Zawody odbyły się 18 i 20 sierpnia 2016 roku.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2012 roku była Rosjanka Anna Cziczerowa.

W zawodach wystartowało 36 zawodniczek z 27 państw.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem biegu.

Wyniki

Eliminacje 
Zawodniczki rywalizowały w dwóch grupach: A i B. Do finału kwalifikowało się 12 najlepszych zawodniczek, jednak bezpośredni awans dawał wynik 1,94.

Finał 

Źródło: Rio 2016

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016